Die Handball-Landesliga Bayern 2018/19 wurde unter dem Dach des „Bayerischen Handballverbandes“ (BHV) organisiert, sie ist die zweithöchste Spielklasse des bayerischen Landesverbandes und wird hinter der Bayernliga als fünfthöchste Liga im deutschen Ligensystem geführt.

Saisonverlauf 

Die Handball-Landesliga Bayern 2018/19 war die dreiundvierzigste Saison der mit je vierzehn Mannschaften in Nord und Süd eingeteilten bayerischen Landesliga.

Modus 
Es wurde eine Hin- und Rückrunde gespielt. Platz eins jeder Gruppe war Staffelsieger und Direktaufsteiger in die Bayernliga 2019/20. Die zweiten Plätze spielten in einer Relegation den dritten Aufsteiger aus. Die Plätze zwölf bis vierzehn jeder Gruppe waren Direktabsteiger. Die Plätze elf spielten die Abstiegsrelegation. Gleicher Modus für Männer und Frauen.

Teilnehmer 
Nicht mehr dabei waren die Auf- und Absteiger der Vorsaison. Neu dabei waren die Absteiger (A) aus der Bayernliga SV Anzing, TSV Ottobeuren, TSV Ismaning und die Aufsteiger (Meister) aus den Bezirksoberligen:
 Männer TSV Rödelsee (UFR), HG Kunstadt II (OFR),  	TSV Roßtal (MFR),  TV 1861 Erlangen-Bruck II(Ostbay.), TSV Haunstetten II (Bay.-Schwaben), SpVgg Altenerding (Altbay), TuS Fürstenfeldbruck II  (Alpenvorland), TSV Unterhaching II (Obb.). 

 Frauen: HSG Volkach (UFR), TV Gefrees (OFR), Post SV Nürnberg (MFR), TS Herzogenaurach II (Ostbay.), TSV Haunstetten III (Bay.-Schwaben), MTV Pfaffenhofen (Altbay), TSV Herrsching (Alpenvorland), TSV EBE Forst United (Obb.) ,

Aufstiegsrelegation 
Männer: ASV 1863 Cham : TuS Fürstenfeldbruck II ≈ 25:22, 16:36

Frauen: SV München-Laim : VfL Günzburg ≈ 24:27, 29:27

Abstiegsrelegation 
Männer: SG Auerbach/P. – HSG Dienmannsried/A ≈ 20:18, 20:28

Frauen: SV Obertraubling – MTV Pfaffenhofen ≈ 30:14, 31:21

Weblinks 
 Spielbetrieb der Landesliga Bayern 2018/19 auf BHV-online.de
 Alle Ergebnisse und Tabellen der Handball-Landesliga 2018/19 bei Bundesliga Info.de Archiv Bayernliga/Verbandsliga Nord und Süd

2018/19
Landesliga